Jung-čchun může znamenat

 Jung-čchun (bojové umění) – bojové umění
 Jung-čchun (Fu-ťien) – okres v prefektuře Čchüan-čou v provincii Fu-ťien;